Ел Агарон има више значења:

 Ел Агарон (Игерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Агарон (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику